James River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 James River (Hood River) im Territorium Nunavut
 James River (Red Deer River) in der Provinz Alberta
 James River (West River) in der Provinz Nova Scotia

in den Vereinigten Staaten:
 James River (Chesapeake Bay) im Bundesstaat Virginia
 James River (Llano River), Bach im Bundesstaat Texas
 James River (Missouri River) in den Bundesstaaten North Dakota und South Dakota
 James River (Table Rock Lake) im Bundesstaat Missouri

in Australien:
 James River (Ranken River) im Northern Territory